Quentin (auto), Frans automerk van rond 1910
Quentin (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Quentin of Quinten, jongensnaam

Zie ook
San Quentin State Prison, gevangenis in Californië
Saint-Quentin (doorverwijspagina)